Cañar est en Équateur :
 Une ville, Cañar ;
 Un canton, celui de Cañar ;
 Une division administrative, la province de Cañar ;
 Une langue éteinte, le cañar, parlée dans cette province. Les descendants des Cañaris parlent aujourd'hui kichwa.

La commune de Cáñar en Espagne.